Велчево — название населённых пунктов.

Болгария 
 Велчево — село в Великотырновской области.
 Велчево — село в Ловечской области.